Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2001/2002 rozpoczął się 8 września 2001 w australijskim Mount Buller, a zakończył 16 marca 2002 w fińskim Ruka. Była to 23 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 7 krajach i 11 miastach na 4 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA - po 5 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie wznowiono prowadzenie osobnej klasyfikacji dla jazdy po muldach podwójnych.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Fin Mikko Ronkainen, a wśród kobiet Australijka Jacqui Cooper. W tym sezonie triumfowali: Francuz Mathias Wecxsteen wśród mężczyzn oraz Australijka Lydia Ierodiaconou wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

2001 w sportach zimowych
2002 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym